Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2018 (kwalificatie CSV) - Zuid-Amerika
 Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2018 (kwalificatie AVC) - Azië
 Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2018 (kwalificatie CEV) - Europa